Я́унолайне () — населённый пункт в центральной части Латвии, расположенный в Олайнской волости Олайнского края. До 1 июля 2009 года входил в состав Рижского района.

Является центром Олайнской волости. Посёлок находится на берегу небольшой речки Олайните, через него проходит автодорога  Рига — Елгава — литовская граница (Елгавское шоссе) и железная дорога Рига — Елгава.

Расстояние до Риги 20 км и 5 км до Олайне.

История 
Современное поселение находится на территории, некогда принадлежавшей Олайнскому поместью (Olai).

В Яунолайне имеется разветвлённая торговая сеть, находятся производственные помещения и конторы фирм «Līdums», «Nordplast», «Vektors Plus» и некоторых других, есть Олайнская волостная начальная школа, детское дошкольное образовательное учреждение «Magonīte», библиотека, Дом культуры, докторат, почтовое отделение, железнодорожная станция Яунолайне.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Населённые пункты Олайнского края
Волостные центры Латвии